Кошкарёв, Кошкарёва — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии. Известные носители:

Кошкарёв 
 Кошкарев, Афанасий Иванович — революционер, квартирмейстер VIII роты Гвардейского экип., на службе с 1813 г.; за участие в восстании декабристов заключён в Петропаловскую крепость.
 Кошкарёв, Дмитрий Георгиевич (род. 1932) — российский физик.

Кошкарёва 
 Кошкарёва, Екатерина Александровна (1924—2017) — доярка, Герой Социалистического Труда (1966).
 Кошкарёва, Наталья Борисовна (род. 1964) — российский филолог.
 Кошкарёва, Татьяна Петровна (род. 1962) — российский журналист, медиаменеджер, политолог.

Примечания